Мангу́би — караимская фамилия. В переводе — «выходец из Мангупа». Также существуют двойные варианты: Иртлач-Мангуби, Коген-Мангуби, Мангуби-Баккал, Мангуби-Карт, Мангуби-Шергине, Мангуби-Черкес.

Известные носители 

 Мангуби, Давид Берахович (1841—1900) — основатель табачной фабрики «Саатчи и Мангуби» в Санкт-Петербурге (1868); после его смерти фабрикой управлял его брат — потомственный почётный гражданин Шабетай Борухович Мангуби (Иртлач), отец певицы С. Ш. Иртлач.
 Мангуби, Марина Анатольевна (род. 1966) — американская художница.
 Мангуби, Моисей Семёнович (1859—1922) — инженер путей сообщения, действительный статский советник.
 Мангуби (в замужестве Исакович), Рахиль Семёновна (1866—ок. 1930) — общественный деятель и благотворитель.
 Мангуби, Соломон Симович (1870—1924) —  один из чинов Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи.

 Мангуби-Черкес, Екатерина Александровна (урождённая Кудреватова, 1906—1999) — мемуаристка.